Ветровка (), село,
Чепельский сельский совет,
Балаклейский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6320286402. Население по переписи 2001 г. составляет 43 (22/21 м/ж) человека.

Географическое положение 
В 2-х км находится селе Чепель.
Рядом протекают реки Чепель и Северский Донец.

Известные люди 
 Мерзляк Иван Дмитриевич — 9 марта 1943 года с группой танков занял село Ветровка и удерживал его в течение суток. Погиб в этом бою. За мужество и героизм лейтенанту Мерзляку Ивану Дмитриевичу присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины
 

Населённые пункты Балаклейского района